Uniwersalny czas koordynowany (UTC) – czas wzorcowy
 United Technologies Corporation (UTC) – amerykańskie wielobranżowe przedsiębiorstwo przemysłowe